Ölfass steht für:
 hölzernes Fass für Speiseöle
 metallenes Fass für Mineralöle
 Barrel, Maßeinheit des Hohlraums

Siehe auch: